przejście graniczne Chałupki-Bogumin (drogowe)
 przejście graniczne Chałupki-Bogumin (kolejowe)